Tyršovy sady najdeme ve více městech:
 Tyršovy sady (Doksy)
 Tyršovy sady (Hostinné)
 Tyršovy sady (Jablonec nad Nisou)
 Tyršovy sady (Jihlava)
 Tyršovy sady (Kutná Hora)
 Tyršovy sady (Pardubice)
 Tyršovy sady (Třebíč)
 Tyršovy sady (Uherský Brod)

Podobná jména 
Tyršův sad najdeme ve více městech:
 Tyršův sad (České Budějovice)
 Tyršův sad (Brno-Veveří)
 Tyršův sad (Brno-Židenice)
 Tyršův sad (Břeclav)
 Tyršův sad (Plzeň), na vrchu Chlum, na sever od Litic

Další podobná jména:
 Tyršův vrch (Praha), parková západní část Bohdalce